Place de Bretagne est un odonyme désignant :
 une place à Brest ;
 une place à Nantes ;
 une place à Rennes ;
 une place à Vannes.